Het Eredivisie (basketbal)-seizoen 2004–05 was het 54e seizoen van de Nederlandse basketbaleredivisie. Hierin werd gestreden om het 58e Nederlands kampioenschap basketbal. Demon Astronauts uit Amsterdam werd landskampioen.

Teams

Regulier seizoen
De 8 hoogstgeplaatste teams deden mee aan de FEB play-offs 2004/2005.
MPC Capitals
Demon Astronauts
EiffelTowers Nijmegen
Tulip Den Bosch
Landstede Basketbal
BV Noordkop
Woon! Aris
Myleasecar.nl Giants
Rotterdam Basketbal
BS Weert
BC Omniworld

Playoffs

Individuele prijzen
Meest Waardevolle Speler:  Leon Rodgers (EiffelTowers Nijmegen)
MVP Onder 23:  Marcel Aarts (Tulip Den Bosch)
Coach van het Jaar:  Herman van den Belt (Landstede Basketbal)
Rookie of the Year:  Terry Sas (BC Omniworld Almere)
Statistical Player of the Year:  Maurice Ingram (BS Weert)

2004–05
Basketbal in 2004
Basketbal in 2005